Prairie View puede hacer referencia a:

 Prairie View, ciudad del condado de Phillips (Kansas), Estados Unidos.
 Prairie View, ciudad del condado de Waller (Texas), Estados Unidos.
 Universidad Prairie View A&M, centro de estudios superiores de la ciudad anterior.
 Prairie View Panthers, equipo deportivo de la universidad anterior.